Engelhardt kan som auktorsförkortning betyda:

 George Paul Engelhardt
 Robert Engelhardt

Robotskapade auktorsförkortningar